Le nom Mendocino peut désigner :
 Mendocino, une localité de Californie ;
 le cap Mendocino, sur la côte nord-californienne ;
 le comté de Mendocino, en Californie ;
 la forêt nationale de Mendocino, en Californie ;
 une des versions du processeur Intel Celeron.
 Le moteur Mendocino est un moteur solaire fonctionnant en lévitation magnétique.